Éric Vanneufville (1950-), historien français.
 Geneviève Vanneufville (1937/1938-), de la Comédie-Française.

Lien externe 
 
Patronyme wallon